De Essenhof is een algemene begraafplaats in de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Ter aarde bestellen 
Tot 1829 werden doden begraven in de kerk of in het kerkhof ernaast. In Dordrecht gebeurde dat o.a. bij de laat-middeleeuwse Grote of Onze Lieve Vrouwekerk, die na een stadsbrand in 1457 werd herbouwd, en bij de Augustijnerkerk en de Nieuwekerk. In en om deze kerken werd begraven, totdat het in 1829 verboden werd. 
 
Om het kerkhof van de herbouwde Onze Lieve Kerk werd een muur gebouwd. In 1704 werd het kerkhof hier gesloten, maar binnen liggen nog grafzerken in de vloer, waarvan de oudste uit de 17e eeuw is. Johanna Lugten werd als laatste in deze kerk begraven op 27 juni 1829.

Begraven 
Op 14 maart 1928 werd landgoed Het Blauwhuis aan de Dubbeldamseweg gekocht om er een begraafplaats te maken. In een dienstwoning uit 1802 woont de beheerder. Het oudste graf is van de bleker Lambert van Ooijen, van 1 juli 1829. 

Begin 20e eeuw, als er een spoorlijn komt, wordt ook de stad in de richting van de begraafplaats uitgebreid. In 1938 wordt door architect  A.J. Argelo een aula in neobarokke stijl gebouwd, die sinds de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum niet meer gebruikt wordt. Op dit oude deel van de begraafplaats wordt nog steeds begraven. Veel graven hebben een monument.

Pieter Johannes Veth is hier begraven in 1895.

Crematorium 
Sinds 1988 is er een crematorium gebouwd, een nieuwe aula en een kantoor.

Rijksmonument
De Algemene Begraafplaats De Essenhof is een rijksmonument, net als het ernaast gelegen Joodse begraafplaats, waar het oudste graf uit 1871 is.Om het oude gedeelte van de algemene begraafplaats te vinden, moet men de oude ingang zoeken. Behalve de dienstwoning uit 1802 is er ook een aula uit 1938.

Externe link 
 Beschrijving op Dodenakkers.nl

Begraafplaats in Dordrecht
Crematorium in Nederland